Бьюррун-Олькос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Занимает площадь 16,6 км². Население — 185 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 18 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры